Donald S. McAlvany, né en 1940, est un éditeur et essayiste américain. Il est également un conférencier international et un commentateur radio et publiciste.

Biographie 
Il est l'éditeur de la revue de renseignement économique, stratégique, militaire, social, politique, financier et monétaire McAvalny Intelligence Advisor. Il a été consultant de plusieurs politiciens et sénateurs américains. Il a également été consultant technique pour le film Millenium fears, tourné en 1999.

Il siège au conseil d'administration de The Conservative Caucus et est membre du Council for National Policy, est président du Council on Southern Africa, a été « l'un des fondateurs de l'Industry Council on Tangible Assets (ICTA), et l'un des les directeurs fondateurs de la communauté des conseillers financiers chrétiens."

Il était auparavant rédacteur en chef de The African Intelligence Digest.

McAlvany a acquis une certaine notoriété pour sa prédiction d'une éventuelle catastrophe liée au passage informatique à l'an 2000, avant 2000. En 1999, McAlvany a publié le livre Y2K Tidal Wave: Year 2000 Economic Survival se situant comme les auteurs survivalistes Joel Skousen et James Wesley Rawles, et les économistes  Gary North, Ed Yourdon et Ed Yardeni. McAlvany a suggéré qu'un échec de renversement de la date de l'an 2000 de la technologie de l'information mondiale l'infrastructure pourrait précipiter de graves perturbations et peut-être même un effondrement économique.

Il vit en Asie depuis 2007 et dirige une association de soutien aux enfants des rues et orphelins, l'Asian Pacific Children Fund.

C'est un consultant radio de l'émission Coast to Coast AM d'Art Bell.

Positionnement politique 
Militant chrétien de confession évangéliste, il professe un anticommunisme virulent. Durant la guerre froide, il fut un dénonciateur de la subversion et de l'entrisme des soviétiques et des communistes. À ce titre, il fut un soutien de l'Afrique du Sud.

Publications 
 War in Paradise Surviving the Breakdown of America, Discover Books, Toledo, États-Unis
 The Y2k Tidal Wave: Year 2000 Economic Survival, Frontier Research Publications, 1999, 
 Toward a new world order The countdown to armageddon.
 Coming Persecution of The Church
 Toward a New World Order, Published by Hearthstone Publishing, 1990, 
 Storm Warning : The Coming Persecution of Christians and Traditionalists in America, Published by Hearthstone Pub, 1999, 
 Day of the Speculator.
 Confronting Our Nations Problems, 1988.
 The Fourth Reich: Toward an American Police State
 Y2K Crisis: Preparing for the Coming Computer Crash!
 The Intentional Legacy, Édité par Brown Thompson, 2017, .
 Steeling the Mind of America, (1995).
 Earth's Final Days: Essays in Apocalypse III, Don McAlvany, David Breese, Chuck Missler, Phil Arms, William T. James, Édité par New Leaf Pr, 1995, .

Liens et références externes 
 Site officiel
 Blog personnel
 Conférence de 1987 de David S. Mcalvany
 Entrevue de Mcalvany dans l'émission Coast to Coast AM avec Art Bell

Notes et références 

Naissance en 1940
Essayiste américain du XXe siècle
Consultant
Conférencier américain
Éditeur américain
Rédacteur en chef
Personnalité évangélique
Écrivain chrétien évangélique
Anticommuniste américain
Publiciste
Personnalité liée à l'Afrique du Sud
Conservatisme
Président d'une association